Оно не является простым числом, а относительно последовательности простых чисел расположено между 211 и 223.

Свойства и значение 
Число 216 принадлежит ко множеству чётных натуральных чисел. Оно факторизуется в виде произведения простых чисел 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3. Известно, что число 216 является наименьшим кубом, который представим в виде суммы трёх других кубов:
  . 

Следующим за ним в этом ряду является число 729: 
  

Число 216 представимо в виде суммы двух простых чисел-близнецов: . Оно является магической константой для наименьшего из возможных мультипликативных магических квадратов. Принадлежит к последовательности чисел Фридмана.

Число 216 связано с тремя последовательными стихами Второй книги Моисея 14:19, 14:20 и 14:21. Каждый из этих стихов содержит в себе 72 буквы, что в сумме даёт 216.

См. также 
 216 год

Примечания

Источники 
 
 
 

Числа Фридмана